Sway:

 Sway — англоязычная версия песни «¿Quién será?», мамбо 1953 года мексиканского композитора и руководителя оркестра Пабло Бельтрана Руиса.
 Sway — песня рок-группы The Rolling Stones.
 Sway — альбом американской рок-группы Blue October
 Sway — приложение пакета Microsoft Office для создания отчётов, презентаций и проектов